Кинжал може да се отнася за:

 кинжал - вид нож с две остриета;
 кинжал - радикален и фанатичен привърженик на СДС;
 кинжал - специфика на толеранс към създаден с користна цел, недостоен дуализъм;